Guerrero může být:

 Guerrero – jeden ze států Mexika

příjmení osob
 Eddie Guerrero (1967–2005) – mexicko-americký profesionální wrestler
 Jacinto Guerrero (1895–1951) – španělský hudební skladatel
 Paolo Guerrero (* 1984) – peruánský fotbalový útočník
 Roberto Guerrero (* 1958) – kolumbijský automobilový závodník